Stefan Hierländer (Villach, 1991. február 3. –) osztrák labdarúgó, aki jelenleg a Sturm Graz játékosa.

Pályafutása 
Pályafutását az SV Greifenburg csapatában kezdte Karintiában. 2002 és 2005 között a Spittal / Drau ifjúsági klubjában szerepelt, majd három évre az FC Kärnten akadémiájára került egészen 2007-ig. Ez után Olaszországba ment az UC Sampdoria akadémiájára, de profi labdarúgó az SK Austria Kärnten klubjánál lett. 2009. március 18-án Frenk Schinkels a klub akkori vezetőedzője első alkalommal küldte pályára a bajnokságban. Az SK Sturm Graz elleni mérkőzés 57. percében váltotta Manuel Webert.

2010-ben ingyen igazolt az FC Red Bull Salzburg együttesébe. 2013. július 20-án játszotta 100. Bundesliga mérkőzését. Két bajnoki címet, valamint két kupát nyert csapatával. 2014 nyarán a Bundesliga 2-be frissen feljutott testvér csapathoz a német RB Leipzig klubjába igazolt. 2016 nyarán aláírt az osztrák Sturm Graz csapatához.

Statisztika

Sikerei, díjai

Klub 
 Red Bull Salzburg:
Osztrák Bundesliga: 2011–12, 2013–14
Osztrák kupa: 2012, 2014

 Sturm Graz:
Osztrák kupa: 2018

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Transfermarkt profil
 

Osztrák labdarúgók
1991-ben született személyek
Villachiak
Labdarúgó-középpályások
Az Austria Kärnten labdarúgói
Az FC Red Bull Salzburg labdarúgói
Az RB Leipzig labdarúgói
A Sturm Graz labdarúgói
Élő személyek